ТАИ — многозначная аббревиатура:
 ТАИ — тепловая автоматика и измерения
 ТАИ — телефонный аппарат с индукторным вызовом

См. также 
 
 ТАиМ — тормозная аппаратура и механизмы